Бернед — фамилия. Известные носители:
 Бернед, Артур (1871—1937) — французский писатель.
 Бернед, Жан-Клод (1935—1991) — французский скрипач и дирижёр.
 Бернед, Франк (род. 1958) — французский виолончелист, музыкальный педагог.

Топоним 
 Бернед — коммуна во Франции, департамент Жер.

См. также 
 Бернет